

Geografia
Lytton – villaggio della Columbia Britannica, Canada
Lytton – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America

Persone
Constance Bulwer-Lytton – nobildonna e scrittrice britannica
Edward Bulwer-Lytton – scrittore, drammaturgo e politico britannico
Henry Lytton – attore e cantante britannico
L. Rogers Lytton – attore, regista e sceneggiatore statunitense
Louisa Lytton – attrice britannica
Lytton Strachey – scrittore britannico
Neville Bulwer-Lytton – politico britannico
Robert Bulwer-Lytton – politico britannico
Victor Bulwer-Lytton – politico britannico

Altro
Conte di Lytton – titolo nobiliare britannico
Relazione Lytton – relazione della Commissione Lytton, incaricata nel 1931 dalla Società delle Nazioni di determinare le cause dell'Incidente di Mukden, evento che portò alla conquista della Manciuria da parte dell'Impero del Giappone